Nowopetrowskoje () ist der Name mehrerer Orte in der Russland:

 Dorf in der Oblast Moskau, Rajon Isrinskij, siehe Nowopetrowskoje (Isrinskij)
 Dorf in der Baschkortostan, Rajon Chajbullinskij, siehe Nowopetrowskoje (Chajbullinskij)